Avesnes ist Name oder Namensbestandteil folgender französischer Gemeinden:

 Avesnes (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Avesnes-Chaussoy im Département Somme
 Avesnes-en-Bray im Département Seine-Maritime
 Avesnes-en-Saosnois im Département Sarthe
 Avesnes-en-Val im Département Seine-Maritime
 Avesnes-le-Comte im Département Pas-de-Calais
 Avesnes-les-Aubert im Département Nord
 Avesnes-lès-Bapaume im Département Pas-de-Calais
 Avesnes-le-Sec im Département Nord
 Avesnes-sur-Helpe im Département Nord

Verwaltungseinheit und Wahlkreise:
 Arrondissement Avesnes-sur-Helpe im Département Nord
 Kanton Avesnes-le-Comte im Département Pas-de-Calais
 Kanton Avesnes-sur-Helpe-Nord im Département Nord
 Kanton Avesnes-sur-Helpe-Sud im Département Nord

Familiennamen:
 Burchard von Avesnes (1251–1296), Bischof von Metz
 Émile Prisse d’Avesnes (1807–1879), französischer Ägyptologe
 Guido von Avesnes († 1317), Bischof von Utrecht
 Maria von Avesnes (1226–1241 bezeugt), Gräfin von Blois und Dunois
 Samir Bertin d’Avesnes (* 1986), französisch-komorischer Fußballspieler

 Avesnes bezeichnet Avesnes (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht